Черепово — населённый пункт:
Болгария
 Черепово — село в Хасковской области;
Латвия
 Черепово — район города Даугавпилс;
Россия
 Черепово — деревня в Судогодском районе Владимирской области;
 Черепово — деревня в Пестяковском районе Ивановской области;
 Черепово — деревня в Новомосковском административном округе города Москвы;
 Черепово — деревня в Городецком районе Нижегородской области;
 Черепово — деревня в Кромском районе Орловской области;
 Черепово — деревня в Великолукском районе Псковской области;
 Черепово — деревня в Печорском районе Псковской области;
 Черепово — деревня в Себежском районе Псковской области;
 Черепово — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.